Friedrich-Ebert-Allee steht für:

 Friedrich-Ebert-Allee (Aachen) in Aachen
 Friedrich-Ebert-Allee (Bad Reichenhall) in Bad Reichenhall
 Friedrich-Ebert-Allee (Bonn) in Bonn
 Friedrich-Ebert-Allee (Delmenhorst) in Delmenhorst
 Friedrich-Ebert-Allee in Trier
 Friedrich-Ebert-Allee (Wiesbaden) in Wiesbaden

Siehe auch:

 Ebertstraße
 Friedrich-Ebert-Straße